Down Under (englisch) [zu Deutsch: unten (kommt von „unterhalb des Äquators“)] steht für:

 Australien sowie auch dessen umliegende Länder wie Neuseeland oder andere Inseln im Südpazifik
 Down Under (Lied), Lied der australischen Band Men at Work
 den Titel eines Liedes der amerikanischen Rockband Blonde Redhead von deren Album La Mia Vita Violent
 Down Under (Album) Album von Bill Cosby
 Down Under (Roman), Roman von Bill Bryson über Australien
 Down Under (1927), Film von Harry Southwell
 Down Under (2016), Film mit Damon Herriman in der Hauptrolle
 Genitalien (ein englischer Euphemismus)